Гафтара́ ( — «освобождение», «заключение») — название отрывка из книг Пророков, завершающего публичное чтение недельной главы из Торы в Субботу, праздники и посты.

Варианты написания 
Помимо варианта Гафтара́ используются также варианты написания:
 Хафтара;
 Афтара;
 Гафто́ра;
 Гафтарот.

Сведения 
Слово гафтара указывает на то, что после прочтения отрывка присутствующие в синагоге свободны и могут идти по домам.

В праздники и субботы Гафтара читается после чтения Торы в утренней службе; в посты и траурные дни — в полуденной молитве минха; девятого ава и в Йом-Киппур хафтара читается как в утренней, так и в полуденной молитве.

Между содержанием Гафтары и читаемой перед ней главою Пятикнижия обычно существует некоторая связь, но в большинстве случаев лишь один стих во всей Гафтаре упоминает ο событии, которое составляет содержание читаемой главы из Торы. Зачастую между содержанием обеих глав замечается лишь общее сходство в рассказываемых событиях; сюда относятся большинство Гафтарот на праздники, на 4 субботы перед Песахом и т. д.

Гафтара читается последним лицом, вызываемым к Торе (мафтир). Перед Гафтарой «мафтир» читает два благословения, указывающие на великую миссию пророков, благоволение Бога к их речам и на избранность Торы, а после неё 4 славословия, содержание которых составляет:
 указание на верность Господа Своему обещанию,
 просьба ο восстановлении Сиона,
 просьба ο пришествии Мессии и утверждении престола Давидова,
 благодарность за дарование Торы, Пророков и субботы или праздника (в постные дни последнее славословие опускается).

Талмуд, приписывая Моисею и Эзре введение обычая чтения Торы по известным дням, ничего не говорит ο том, кто установил этот обычай; это заставляет думать, что он возник значительно позже. Абударгам относит его к эпохе преследований Антиоха Эпифана (168—165 до н. э.), когда ввиду последовавшего запрещения читать Тору стали читать отрывки из Пророков.

По мнению других, это произошло оттого, что пο прекращении гонений во многих общинах уже не было свитков Пятикнижия и приходилось довольствоваться чтением из Пророков (Можно также предположить, что Гафтара была введена фарисеями в виде протеста против саддукеев. Последние, как приверженцы династии Хасмонеев, а потом династии Ирода, не хотели признать за книгами Пророков одинаковую святость с Торой (Пятикнижием Моисея), ибо в них постоянно говорится ο восстановлении дома Давидова. Есть сообщение, хотя малонадёжное, что саддукеи вовсе не признавали Пророков. Исходя из этого предположения, легко объяснить содержание и характер благословений, которые читаются после Гафтары. В молитве ο восстановлении престола Давидова прямо сказано: «Пусть на его троне не сидит другой, и да не унаследуют другие славы его». Хотя за приведенными мнениями и нельзя признать значения безусловной правильности, тем не менее вероятно, что ещё до новой эры установился обычай чтения Гафтары.

Из Талмуда явствует (ср. также ), что чтение Гафтары по субботам было установившимся обычаем в I веке н. э., так что талмудисты этого века уже обсуждают вопрос об изъятии из публичного чтения некоторых отрывков из пророческих книг; отсюда видно, что чтение Гафтары тогда практиковалось. Однако так как арамейский перевод Пророков, вызванный литургической потребностью, был сделан в 1-ой половине I века н. э., следует полагать, что введение чтения Гафтары в синагоге произошло не позже первой половины I века н. э. Только выбор отрывков был сделан постепенно, сначала для праздников и специальных суббот, затем для некоторых других дней (Тосефта, Меггила IV, 1—10) и, наконец, для остальных суббот.

В первоначальном выборе отрывков для Гафтары весьма видную роль, по-видимому, играл спор между фарисеями и саддукеями. Фарисеи, имевшие столкновения с саддукеями, подбирали к прочитанным главам Пятикнижия такие отрывки из Пророков, в которых видели подтверждение своему пониманию законов ο праздниках, ο храмовом богослужении и др. Поэтому древние Гафтарот приходится искать в тех главах пророческих книг, которые могут быть использованы для полемики по данным вопросам. Наиболее подходящей для этой цели пророческой книгой является книга Иезекииля. И в самом деле, две первоначальных Гафтарот, назначенные для специальных суббот, взяты из этой книги:  — для субботы שבת פרה и  — для субботы שבת החודש. В состав последней Гафтары входят стихи (), которые находятся в противоречии с Пятикнижием и без традиционного толкования фарисеев, отвергаемого саддукеями, могли бы послужить поводом к изъятию книги из канона (ср. Менахот 45а).

В Израиле соответственно трехлетнему циклу чтения Торы и чтение Пророков завершалось в три года, так что число отрывков соответствовало числу недель в течение трёх лет. В Бодлеaне хранится рукопись с неполным перечнем этих отрывков; рукопись найдена в одной каирской синагоге, вероятно, принадлежавшей палестинским евреям, которые ещё в XII в. придерживались трёхлетнего цикла.

Гафтарот нередко состояли всего из двух или трёх стихов, как и в древности, и после чтения их на еврейском языке, тут же переводились на арамейский, фраза за фразой, официальным переводчиком (Меггила IV, 4). Некоторые фразы, не адаптированные к уровню народного понимания, оставлялись без перевода. Иногда за чтением Пророков следовало поучение (ср.  и сл. и Песикта), темой которому служила прочитанная глава Торы. С течением времени Гафтара увеличилась в объёме (Меггила 31а), в особенности, когда стали руководствоваться принципом, что не следует ни начинать, ни заканчивать Гафтару повествованием ο бедствиях (Меггила III, 8), вследствие чего, преимущественно к концу Гафтары, были прибавлены стихи, которые не имеют ничего общего со значением дня или с содержанием читаемой главы Пятикнижия. Следуя этому принципу, Тосефта (Мегила IV, 18) разрешает пропускать не подходящие для этого стихи и переходить к другому отрывку той же книги, а в Малых пророках — даже к другой книге. В Вавилонии трёхлетний цикл был заменён годичным, и прежние три главы Торы образовали одну «сидру», и в качестве Гафтары остался тот отрывок, который первоначально относился к первой главе, а не ко второй и третьей. Караимы же почти всегда отдают предпочтение Гафтарот к средней главе. Кроме отмеченных уже специальных Гафтарот на четыре субботы перед Пасхой, существуют также специальные Гафтарот на субботу, совпадающую с новомесячием (последняя глава Исайи), на субботу накануне новомесячия (), на великую субботу (Малах., 3, 4—24; сефарды читают эту Гафтару только в случае совпадения кануна Пасхи с субботою), на полупраздничные субботы (שבת חול המועד) и на ханукковые субботы. Во всех этих случаях, вместо Гафтары, соответствующей прочитанной в данную субботу очередной главе из Пятикнижия, читается специальная Гафтара. На три субботы, предшествующие посту Девятого Ава, и три субботы, следующие зa этим постом, Гафтарот не находятся ни в какой связи с содержанием тех глав из Пятикнижия, за которыми они следуют. Установление этих шести (затем — десяти) Гафтарот, несомненно, продукт позднейшего времени. Славословия перед и после чтения Гафтары, ο которых шла речь выше, были помещены впервые в палестинском трактате Софрим (XIII, 9—14) и, с изменениями, в Сиддуре Амрама (900). В некоторых общинах (преимущественно в России) Гафтару, как и Тору, читает из Свитка один и тот же чтец, «мафтир» же ограничивается чтением бенедикций. В реформированных общинах Гафтару читает раввин на отечественном (родном для присутствующих) языке.

Как Гафтара, так и 2 предшествующие eй бенедикции (благословения, ивр. — «брахот», ברכות), читаются согласно акцентам особою, так называемой . В России, кроме того, применяется к Гафтарот мотив из איכה. Предварительные бенедикции всегда поются «пророческим» мотивом, который в других странах варьируется. Древность его трудно определить. Из всех вариаций «пророческий» мотив русских евреев является более полным и стройным, и содержит в себе больше элементов древневосточной музыки. Акцентуирование и кантиллирование двух предварительных бенедикций Гафтары относится уже к позднейшему времени. Первая имеет двойную акцентуацию, из коих одна насчитывает не более пятидесяти лет, и является сочинением анонимного автора. В старинных библейских изданиях дана первая акцентуация, в современных же — вторая.

В некоторых местах Вавилонии в талмудический период читали при минхе Гафтарот из агиографов (Шаббат, 116б). В Персии ещё в XII веке существовали определённые "предвечерние Гафтарот" на целый год; по сообщению Раши (Шаббат, 24a), обычай чтения Гафтары при Минхе был упразднён по требованию персидских властей.

Примечания

Источники

Ссылки 

Шаббат
Еврейская литургия